FC Saburtalo Tbilisi är en georgisk fotbollsklubb från staden Bendela i Tbilisi.

Placering tidigare säsonger

Umaghlesi Liga och Pirveli Liga

Erovnuli Liga

Nuvarande spelartrupp 
 Senast uppdaterad 7 maj 2019

Källor 

Fotbollsklubbar i Georgien
Sportklubbar bildade 1999